Die Diema Xtra Sofia Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 4. bis 10. Februar in Sofia stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Montpellier die Open Sud de France und in Córdoba die Córdoba Open gespielt. Beide zählten, genau wie die Sofia Open, zur Kategorie der ATP Tour 250.

Die letzte Ausgabe des Turniers konnte Mirza Bašić für sich entscheiden. Im Doppel siegte die Paarung aus Robin Haase und Matwé Middelkoop im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 524.340 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 586.140 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 4. Februar 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler haben die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 117 kB)
  (PDF; 109 kB)
  (PDF; 94 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Sofia